HIStory on Film, Volume II — коллекция музыкальных видео к альбому Майкла Джексона HIStory выпущенная Sony Music Video Enterprises в 1997 году.

Список треков 
Первый диск:
 «Programme Start»
 «HIStory Teaser Trailer»
 «Billie Jean»
 «Beat It»
 «Liberian Girl»
 «Smooth Criminal»
 «1995 MTV Video Music Awards Performance»
 «Don't Stop 'til You Get Enough» / «The Way You Make Me Feel» / «Jam» / «Scream» / «Beat It» / «Black or White» / «Billie Jean»
 «Dangerous»
 «You Are Not Alone»
 «Thriller» — 13:43
Второй диск:
 «Scream» (Vocal duet with Michael Jackson and Janet Jackson) — 5:00
 «Childhood» (Theme from «Free Willy 2») — 4:33
 «You Are Not Alone» — 5:47
 «Earth Song» — 7:49
 «They Don't Care About Us» — 7:17
 «Stranger in Moscow» — 5:38
 «Blood on the Dance Floor» — 5:40
 «Brace Yourself» — 3:22